Dulac ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Dulac (* 1963), französisch-amerikanische Biologin
 Charles-Marie Dulac (1865–1898), französischer Maler
 Edmund Dulac (1882–1953), auch Edmond Dulac, französischer Maler und Graphiker
 François Imbeau-Dulac (* 1990), kanadischer Wasserspringer
 Germaine Dulac (1882–1942), französische Filmregisseurin und Filmtheoretikerin
 Henri Dulac (1870–1955), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Dulac (Louisiana), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Louisiana
 M. et A. Dulac, ehemaliger französischer Automobilhersteller